

Лаго-Віста — місто, штат Техас
 Лаго-Віста — переписна місцевість в окрузі Старр, штат Техас